Voor FC Groningen was het seizoen 2005-2006 er een om niet snel te vergeten. Voor aanvang van het seizoen waren de verwachtingen bescheiden, de doelstelling was een plaats bij de beste tien van de Eredivisie. Na afloop van het seizoen was Europees voetbal gehaald dankzij een vijfde plaats in de eindstand, en een zinderende serie play-off wedstrijden.

Afscheid
Voor aanvang van de competitie was al bekend dat er ten minste één bijzondere gebeurtenis zou plaatsvinden in dit seizoen, het afscheid van het Oosterpark. De ploeg deed er alles aan om nog een laatste maal aan te tonen dat het Oosterpark voor tegenstanders een onneembare vesting diende te zijn. Op een ongelukkige nederlaag tegen Sparta na, slaagde de FC wonderwel in die opdracht, zelfs PSV moest in zijn laatste wedstrijd in het Oosterpark er aan geloven.

De laatste competitiewedstrijd, op 18 december 2005 tegen N.E.C., werd een memorabele middag. Een grote groep oud-spelers kwamen nog eenmaal naar het stadion en werd luid toegejuicht. De Nijmegenaren begrepen dat zij deze middag niet mochten verstoren en accepteerden hun nederlaag gelaten. Na afloop barstte er een vuurwerk los en velen verlieten met tranen in de ogen de vertrouwde plek. Drie dagen later werd een en ander nog dunnetjes overgedaan toen Volendam voor de beker de allerlaatste tegenstander in het Oosterpark was.

De Groene hel

In de competitie bleef FC Groningen in het nieuwe stadion ongeslagen. Mede hierdoor is de bijnaam van de Euroborg, de Groene hel, ontstaan. Alleen PSV wist in de beker te winnen in de Euroborg.

Play-offs

Groningen bereikte dankzij een niet meer verwachte vijfde plaats in de eindstand de play-offs voor een plaats in de Champions League. In de eerste ronde werd onverwacht afgerekend met AZ dankzij een doelpunt van Danny Buijs. Daarmee bereikte Groningen de finale tegen Ajax. In de Arena was Groningen kansloos. De tweede wedstrijd in Groningen vestigde definitief de reputatie van de Groene hel. Hoewel Groningen uiteindelijk over twee wedstrijden had verloren van Ajax, werd het team na het laatste fluitsignaal door het uitverkochte stadion hartstochtelijk toegejuicht.

Eredivisie

Na afloop van de reguliere competitie volgden de play-offs, waarin FC Groningen uiteindelijk een plaats voor het UEFA-toernooi veiligstelde.

KNVB-beker

Statistieken

FC Groningen naar seizoen
Groningen